Sirosphaera är ett släkte av svampar. Sirosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirosphaera